Nine () — восьмой альбом американской поп-панк-группы Blink-182, выпущенный 20 сентября 2019 года. В качестве продюсеров альбома выступили Фаррелл Уильямс, Тим Пагнотта из Sugarcult, Джон Фелдман из Goldfinger, и группа The Futuristics.

Альбом был анонсирован 25 июля 2019 года в Instagram-аккаунте коллектива.

Это последний альбом коллектива с вокалом и гитарными партиями Мэтта Скибы, которого в 2022 году заменил вновь вернувшийся в группу Том ДеЛонг.

Список композиций

Участники записи 
Blink-182
 Марк Хоппус — вокал, бас-гитара
 Мэтт Скиба — вокал, гитара
 Трэвис Баркер — ударные

Примечания 

Альбомы поп-панка